Мишень:
 Мише́нь ж. — часть или принадлежность угломерного снаряда, либо стрельного орудия, через которую глазом наводят его на предмет.
 Мише́нь ж. — прицел, в вырезку которого наводят пушку на цель. 
 Мише́нь — искусственная цель при тренировках и на соревнованиях по стрельбе на полигонах и в тирах.

Топоним 
 Мишень — прежнее название села Нахимово в Красногвардейском районе Крыма.
 Мишень — город, сейчас в современной Германии.

Название 
 «Мишень» — выставка организованная в Москве (24 марта (6 апреля) — 7 (20) апреля 1913 года), «ослинохвостцами», во главе с М. Ларионовым, и ознаменованная бурной художественной полемикой.
 «Мишень» — кинофильм режиссёра Артура Пенна.
 «Мишень» — фильм Александра Зельдовича 2011 года (Россия).

Иное 
 Мишень — в физике, образец, обстреливаемый частицами и ионами низкой и средней энергии.
 Мишень — светочувствительная пластина в передающей телевизионной трубке, изменяющая при освещении свою электропроводность.

См. также 
 Биологическая мишень — биополимер, с которым взаимодействует лекарственное вещество.